El dance és un estil musical, subgènere de la música electrònica, nascut als anys 80 però l'explosió del qual no es va produir fins als anys 90. Es caracteritza principalment pel seu peculiar ritme, compost per quatre cops de percussió per compàs, i per tenir un tempo d'entre 120 i 150 bpm.

Gèneres 
Tot i que el dance és un gènere específic, sovint s'anomena dance a tota música electrònica pròpia de la discoteca. En aquest sentit, el dance té diversos gèneres:
 techno
 trance
 happy hardcore: és l'estil més ràpid de tots, caracteritzat per melodies alegres i veus agudes, de caràcter infantil
 eurodance
 hardcore
 house
 progressiu: és l'equivalent a la fuga en la música electrònica
 UK garage: variant més fosca del house, basada en la repetició del tema central
 jump
 eurobeat
 màkina
 pop dance

Vegeu també 
 Monstercat

Gèneres de música electrònica